Miasta w USA:
 Pomfret – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Charles
 Pomfret – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Pomfret – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Pomfret – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor

Gminy w USA:
 Pomfret (ang. Pomfret Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Pomfret (ang. Pomfret Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Pomfret (ang. Pomfret Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor